KHC Leuven, een hockeyclub uit Leuven
 KHC Strawberries, een hockeyclub uit Driehuis
 VV KHC, een voetbalclub uit Kampen